Héctor Barberá Vali (Dos Aguas, 2 november 1986) is een Spaans motorcoureur. Hij rijdt met startnummer 8.

Statistiek

Externe link
 

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur